Appling, ville de Géorgie (États-Unis)
 Comté d'Appling aux États-Unis

Keith Appling, joueur américain de basket-ball.